Il singolare del WTA Tour Championships 1996 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1996.

Steffi Graf era la detentrice del titolo e ha battuto in finale 6–3, 4–6, 6–0, 4–6, 6–0 Martina Hingis.

Teste di serie

  Steffi Graf (campionessa)
  Monica Seles (primo turno)
  Arantxa Sánchez Vicario (quarti di finale)
  Conchita Martínez (quarti di finale)

 Jana Novotná (semifinali) 
 Anke Huber (primo turno) 
 Martina Hingis (finale) 
 Lindsay Davenport (quarti di finale)

Tabellone 

 NB: Finale giocata al meglio dei 5 set.

Collegamenti esterni 
 

WTA Tour Championships 1996